Samsung SCH-E140 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 LG VX6000
 Samsung SCH-E300
 Sanyo SCP-8100
 Samsung SCH-V420
 Samsung SCH-A620

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-E140 

E